Лапа — ступня либо вся конечность у некоторых млекопитающих. Лапа, в противоположность копыту, является, в основном, мягким окончанием конечности. Передние и задние лапы соответствуют рукам и ногам, соответственно, у высших приматов и людей. Основное предназначение лап — передвижение.

Общие характеристики 
Основной признак лапы — это наличие мягких кожистых образований, называемых подушечками. Центральная из них имеет больший размер и сердцеобразную форму, она прикрепляется к пястью (в случае с передними лапами) или к плюсне (на задних лапах). Остальные подушечки находятся на пальцах, обычно их четыре, но бывают и пять, у медведей, и шесть, у больших панд. Как правило, подушечки лап покрыты плотной безволосой кожей, для сопротивления изнашиваемости из-за ходьбы. Но вот у красной панды подушечки покрыты шерстью, что помогает в холодном климате.

Лапы в природе 
Обычно лапами называют стопы представителей медвежьих, собачьих, кошачьих, куньих и грызунов. 

Конечности приматов также являются лапами, но их традиционно называют руками (передние лапы) и ногами (задние лапы).

См. также 
 Копыто
 Рука
 Нога
 Коготь
 Приземление на лапы

Литература

Примечания

Ссылки 

Конечности